132-я пехотная дивизия (132. Infanterie-Division) — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны. Участвовало в боях на Восточном фронте.

История дивизии

Краткий боевой путь 
 Германия, формирование и боевая подготовка: с октября 1940 года по апрель 1941 года.
 Балканская кампания: с апреля по май 1941 года.
 Восточный фронт, группа армий «Юг», Крым: с июня 1941 года по сентябрь 1942 года.
 Восточный фронт, группа армий «Север»: с октября 1942 года по октябрь 1944 года
 Курляндский котёл: с октября 1944 года по май 1945 года.

Формирование 
132-я пехотная дивизия сформирована 5 октября 1940 года в городе Ландсхут в VII военном округе (Мюнхен) в качестве дивизии 11-й мобилизационной волны. Личный состав поступил из 263-й и 268-й пехотных дивизий. Первый боевой опыт 132-я пехотная дивизия получила в Балканском походе.

В Крыму 
С июня 1941 года дивизия принимала участие в нападении на Советский Союз. С группой армий «Юг» она наступала от Львова через Острог и Житомир на Киев. В осенью 1941 года она была переведена в Крым и входила в 54-й армейский корпус 11-й армии под командованием Э. фон Манштейна.

При штурме немецкими войсками Перекопа находилась в оперативном резерве и была введена в бой с 25 октября 1941 года, когда прорывавшие советскую оборону в первой волне 73-я и 46-я пехотные дивизии начали выдыхаться. Сбила советские части с Ишуньских позиций и участвовала в преследовании.

Участвовала в первом штурме при осаде Севастополя. Атаковала город по северным склонам долины реки Бельбек и встретила ожесточённое сопротивление советских войск, которое усилилось при приближении к оборонительным рубежам города. В декабре 1941 года боевые действия сосредоточились вокруг Камышлинского ущелья и высоты 192. Штурмовые батальоны и сапёрные части 132-й пехотной дивизии достигли в первые дни боев штурма продвижения только на 6 км. К 30 марта 1942 года дивизия из-за высоких потерь была определена как пригодная для выполнения ограниченных задач. В это время её пехотная рота в среднем имела боевую силу в 60-70 человек.

Участвовала в операции «Охота на дроф», для чего была переподчинена 30-му армейскому корпусу под командованием генерала М. Фреттер-Пико. 7 мая 1942 года 132-я пехотная дивизия начала наступление с артиллерийской подготовки и десанта с катеров против 44-й советской армии к востоку от Феодосии на сильно укреплённом Парпачском перешейке (ныне — восточнее посёлка Приморский). Прорвала советские позиции и наступала на Керчь.

К 15.30 14 мая 1942 года 438-й пехотный полк 132-й пехотной дивизии вышел к выс. 95,0, где столкнулся с сопротивлением сводного гарнизона Керченской крепости. Попытка овладеть крепостью с ходу не увенчалась успехом. К исходу 15 мая 438-й пехотный полк занимал положение по линии: восточная окраина Старого Карантина - западные скаты высоты 95,0 - южная окраина Керчи. 436-й пехотный полк занимал оборону по линии: гора Митридат - городские кварталы севернее высоты 108,4. 437-й пехотный полк в резерве в Марфовке. В течение 15-16 мая 438-й пехотный полк предпринимал неоднократные атаки на позиции гарнизона Керченской крепости, но без особого успеха. После взрыва советскими войсками складов в ночь на 16 мая, гарнизон крепости отошёл на внутренний обвод крепости по Главному крепостному валу. В ночь на 17 мая 438-й пехотный полк был сменён 436-м пехотным полком. 19 мая 436-й пехотный полк полковника фон Эйхштедта, усиленный большим количеством артиллерии, батареей 249-го дивизиона штурмовых орудий и авиацией 8-го авиакорпуса генерала Рихтгофена перешёл в генеральное наступление. Основная часть гарнизона Керченской крепости была выведена из-под удара за несколько часов до немецкого наступления, и в крепости оставалась лишь небольшая группа прикрытия в количестве 37 человек. Бой за крепость продолжался весь день 19 мая до наступления темноты. За взятие Керченской крепости полковник фон Эйхштедт был награждён Рыцарским крестом.

В июне 1942 года 11-й армией был предпринят последний штурм Севастополя, в ходе боёв 132-я пехотная дивизия понесла такие большие потери, что её пришлось восполнять почти заново.

В составе 18-й армии 
В сентябре 1942 года 132-я пехотная дивизия была отозвана из Крыма и передана группе армий «Север». Там она приняла участие в осаде Ленинграда в составе 18-й армии. В марте 1943 года в приняла участие третьем Ладожском сражении. 132-я, 96-я и 61-я пехотные дивизии отбивали советские атаки в лесных боях со значительными потерями.

В 1945 году дивизия оказалась в Курляндском котле, где и капитулировала.

Штатная структура 
 436-й пехотный полк
 437-й пехотный полк
 438-й пехотный полк
 132-й артиллерийский полк
 132-й сапёрный батальон
 132-й противотанковый артиллерийский дивизион
 132-й батальон разведки
 132-й батальон связи
 части снабжения

Личный состав 

 Фриц Линдеман (родился 11 апреля 1894 года в Шарлоттенбурге, † 22 сентября 1944 года в Берлине-Плацензее) генерал артиллерии, командир 132-й пехотной дивизии затем стал участником заговора против А. Гитлера 20 июля 1944 года .

Награды 
В общей сложности 14 военнослужащих 132-й пехотной дивизии были награждены Рыцарским крестом и 76 военнослужащих — Немецким крестом в золоте.

Известные захоронения 
Во время оккупации города Феодосии немецко-румынскими войсками дача Стамболи служила госпиталем для немецких раненых солдат и офицеров. Рядом с ней находилось немецкое кладбище для военнослужащих 132-й пехотной дивизии генерала Линдемана с более чем 1500 захоронениями к 1944 году. После освобождения города кладбище сровняли с землёй. В 2003 году немецкое общество «Фольксбунд», совместно со специалистами Феодосийского краеведческого музея и поисковым отрядом «Юг» провели эксгумацию, и останки были перезахоронены на кладбище у села Гончарное.

См. также 
 Список дивизий вермахта и войск СС

Примечания

Литература 
 
 
 Gottlob Herbert Bidermann: Deadly Combat: A German Soldier’s Memoir of the Eastern Front, University Press of Kansas, 2007, ISBN 978-0-7006-1122-5.
 Gottlob Herbert Bidermann: Krim Kurland mit der 132. Infanterie Division 1941—1945, Selbstverlag der Kameradschaft, Hannover 1964.
 Gottlob Herbert Bidermann: ….und litt an meiner Seite: Geschichte der 132. Inf.Div. in Bildern und Dokumenten, Selbstverlag der Kameradschaft, Hannover 1995.
 

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году